AIG codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yalinga (Repubblica Centrafricana)
 AIG società di assicurazioni statunitense